rodzaj pisaka,
 Marker – gmina w Norwegii,
 Marker genetyczny,
Marker, czyli gatunek wskaźnikowy,
 Markery nowotworowe,
 Marker molekularny,
 Marker DNA,
 Marker paintballowy,
 Marker – element budowy gitar
 Marker – film z 2008 roku